Полдневая:

 Полдневая — деревня в Артинском городском округе Свердловской области;
 Полдневая — село в Полевском городском округе Свердловской области;
 Полдневая (приток Бабицы) — река в Кировской области;
 Полдневая (приток Моломы) — река в Кировской области;
 Полдневая (приток Неи) — река в Кировской области;
 Полдневая (приток Якшанги) — река в Костромской области;
 Полдневая (приток Большой Калиновки) — река в Свердловской области;
 Полдневая (приток Суенги) — река в Новосибирской области.